Giovanni Ricciardi peut désigner :
 Giovanni Ricciardi (violoncelliste) 
 Giovanni Ricciardi (peintre)